

Sigle 
 il BIE (Bureau of International Expositions) ovvero Ufficio internazionale delle esposizioni, è l'organizzazione non governativa internazionale che gestisce le esposizioni universali e internazionali (Expo) da essa riconosciute.

Codici 
 BIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Beatrice (Stati Uniti d'America)
 BIE – codice vettore ICAO di Air Méditerranée
 bie – codice ISO 639-3 della lingua bepour
 BIE – codice ISO 3166-2:AO di Bié (Angola)

Altro 
 Bie – area urbana della Svezia

Pagine correlate 
 Bié